bł. Paweł (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Paweł Nagaishi (zm. 1622) − japoński męczennik
 bł. Paweł Tanaka (zm. 1622) − japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Paweł Kinsuke (1581–1626) − japoński jezuita, męczennik
 bł. Paweł Aibara Sandayū (zm. 1628) − japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Paweł Himonoya − japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Paweł Yi Do-gi (1743–1798) – koreański męczennik
 bł. Paweł Yun Ji-chung (1759–1791) – koreański męczennik
 bł. Paweł Yun Yu-il (1760–1795) – koreański męczennik
 bł. Paweł Józef Nardini (1821–1862) – niemiecki ksiądz
 bł. Paweł Meléndez Gonzalo (1864–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Paweł Manna (1872–1852) – włoski ksiądz, przełożony generalny Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie
 bł. Paweł Bori Puig (1876–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Paweł Gojdič (1888–1960) – biskup greckokatolicki, męczennik
 bł. Paweł Dżidżow (1919–1952) – bułgarski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Paweł (ujednoznacznienie)